Asturias peut désigner :

Géographie
 La Principauté des Asturies (Principado de Asturias en espagnol), une communauté autonome située dans le nord de l'Espagne.
 Asturias, une municipalité de la province de Cebu aux Philippines.

Paquebots
 L'Asturias (1907), paquebot de la Royal Mail Lines, coulé pendant la Première Guerre mondiale.
 L'Asturias (1925), paquebot de la Royal Mail Lines, assurant la liaison entre Southampton et la côte est de l'Amérique du Sud.

Musique
 , un morceau de musique, extrait de la Suite espagnole, écrit par Isaac Albéniz pour piano puis transcrit pour guitare à de nombreuses reprises (version la plus célèbre par Andrés Segovia), ainsi que pour orchestres.
 Asturias (groupe), un groupe japonais de rock progressif.

Personnalité
 Miguel Ángel Asturias, prix Nobel de littérature 1967.
 Elisa Hall de Asturias (1900-1982), écrivaine guatémaltèque. 

ru:Астуриас